

Patronyme 
 Bessie Rayner Parkes (1829-1925),  poétesse, journaliste, essayiste et féministe britannique ;
 Ernie Parkes (1894-1948), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Sir Henry Parkes (1815–1896), homme politique australien ;
 Gerard Parkes (1924-2014), acteur canadien ; 
 Harry Smith Parkes (1828-1885), diplomate britannique ;
 James Parkes (1896-1981), théologien, prêtre et historien des religions britannique ;
 Josiah Parkes (1793–1871), ingénieur civil anglais ;
 Kenneth C. Parkes (1922-2007), ornithologue américain ;
 Mike Parkes (1932-1977), ingénieur et pilote automobile britannique ;
 Nii Ayikwei Parkes (1974-), écrivain, éditeur et chroniqueur britannique d'ascendance ghanéenne ;
 Roger Parkes (1933-2008), écrivain et scénariste de télévision britannique, également auteur de roman policier ;
 Shaun Parkes (1973-), acteur de télévision britannique ;
 Walter F. Parkes (1951-), est un producteur, scénariste, monteur et réalisateur américain.

Toponyme 
 Parkes, ville australienne de  Nouvelle-Galles-du-Sud ;
 Circonscription de Parkes, circonscription électorale australienne en Nouvelle-Galles du Sud ;
 Comté de Parkes, zone d'administration locale dont la ville de Parkes est le chef-lieu ;
 Observatoire de Parkes, radiotélescope situé au nord de la ville de Parkes ;
 Parkes Way, Canberra, un des principaux axes routiers de Canberra.

Voir aussi 
 Richard Parkes Bonington, peintre anglais

Homonymie de patronyme